Ягуново — название населённых пунктов в России:

 Ягуново — деревня в Кигинском районе Башкортостана.
 Ягуново — село в Кемеровском районе Кемеровской области.

См. также 
 Ягуновский